Warfield kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Warfield, England, ort i Bracknell Forest,

USA 

 Warfield, Kentucky, ort, Martin County, 
 Warfield, Virginia, ort, Brunswick County, 

Robotskapade USAförgreningar